Magar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nagar (ort i Indien, Himachal Pradesh), Kulu,

Iran 

 Kūh-e Moghār, berg, Markazi, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar